Amniculicolaceae är en familj av svampar. Amniculicolaceae ingår i ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Amniculicolaceae